1. division 1986 i fodbold var den 42. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

Randers Freja og Esbjerg fB rykkede direkte ned 2. division. AGF Fodbold vandt sit femte mesterskab.

Tabel

Målscorere

Eksterne henvisninger 
 Peders Fodboldstatistik 

Sæsoner i 1. division (fodbold)
Fodbold i 1986